Сен-Жан-Лерм (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монтастрюк-ла-Консейер. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31489.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 18 км к северо-востоку от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 377 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 246 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 192 были экономически активными, 54 — неактивными (показатель активности — 78,0 %, в 1999 году было 74,1 %). Из 192 активных жителей работали 181 человек (94 мужчины и 87 женщин), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 54 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна